Herreneinzel der Asienspiele 2014 im Squash.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 22 Spielern. Insgesamt zehn Spieler erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Titelverteidiger war Mohd Azlan Iskandar, der jedoch nicht erneut antrat. Sieger wurde Abdullah Al Muzayen, der im Endspiel Saurav Ghosal mit 10:12, 2:11, 14:12, 11:8 und 11:9 besiegte.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Squash
2014
Squashturnier in Südkorea
Squashturnier 2014